Baird House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Baird House (Opa-Locka, Florida), NRHP-ID 87001313
 Baird House (Amherst, Massachusetts), NRHP-ID 85000026